Oberwagram heißen:

 Oberwagram (St. Pölten), Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich
 Oberwagram (Gemeinde Naarn), Ortschaft von Naarn im Machlande, Oberösterreich